Swan Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Swan Township (Illinois)
 Swan Township (Indiana)
 Swan Township (Kansas)
 Swan Township (Missouri)
 Swan Township (Nebraska)
 Swan Township (Ohio)